Französische Rheinarmee bezeichnet:

 verschiedene französische Militärverbände zur Zeit des Ancien Régime
 die Armée du Rhin der französischen Revolutionskriege, siehe Armée du Rhin (1791)
 die Armée du Rhin im Deutsch-Französischen Krieg, siehe Armée du Rhin
 die Armée française du Rhin in der Zeit nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg